Vrbanja kan syfta på följande platser:

 Vrbanja (vattendrag)
 Vrbanja (Hadžići)